Per rifugio si intende un luogo sicuro che serve da riparo o da nascondiglio. Solitamente si tratta di un ambiente fornito di attrezzi e di viveri. Si conoscono varie tipologie di rifugi e tutti di variabilissima forma, dimensione e capienza: si può intendere per un edificio, un bunker, un passaggio segreto o un cappano, che può ospitare da una a migliaia di persone. Anche le miniere, le trincee, le gallerie e le grotte possono essere considerate dei rifugi.
 Rifugio alpino
 Rifugi delle Dolomiti
 Rifugio antiaereo
 Rifugio antiatomico

Altri progetti